Чернещина (), село,
Чернещинский сельский совет,
Боровский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321084501. Население по переписи 2001 г. составляет 619 (287/332 м/ж) человек.

Является административным центром Чернещинского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Новосергеевка и
Степовое.

Географическое положение 
Село Чернещина находится в начале балки Бублики, по которой протекает пересыхающий ручей, один из истоков реки Боровая.
На расстоянии в 1 км расположено село Степовое.
В селе небольшой пруд.

История 
 1785 — дата первого упоминания.

Экономика 
 Сельскохозяйственное ООО агрофирма «Новый шлях».

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 21 воин.

Религия 

 Свято-Николаевский религиозный комплекс: воскресная школа, музыкальная школа, библиотека и Свято-Анатольевский храм. Начато строительство Свято-Владимирской колокольни.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)